Un haut-parleur est un transducteur électroacoustique destiné à produire des sons.
 La revue Le Haut-Parleur était la première revue d'électronique grand public qui fut publiée en France pendant 75 ans jusqu'en 1999.